Wim Dijkstra (organist), een Nederlands organist, of
Wim Dijkstra (politicus), een Nederlands burgemeester.